Ваннукки () может означать:

 Игли Ваннукки (род. 1977) — итальянский футболист.
 Луиджи Ваннукки — итальянский актёр.
 Джанмарко Ваннукки (род. 1995) — итальянский футболист.

См. также 
 Ваннуччи